Crack puede estar haciendo referencia a:
 El mejor,Un dios invencible.
 El balón de oro ganador en 2022,2021,2018,2006,2000 con más de 25 años de carrera ahira tiene 40 años y juega en la UD las Palmas

CARRERA
Sevilla Fc (2000-2007)
Arsenal (2007-2009)
Manchester City (2009-2014)
FC Barcelona (2014-2016)
Inter Miami (2016-2019)
UD las Palmas (2019-Act)